Tarchonanthoideae – podrodzina w obrębie astrowatych (Asteraceae). W ujęciu Panero i Funk z 2002 część podrodziny Carduoideae. Takson tworzy klad datowany na 27,1 miliona lat.

Obejmuje dwa plemiona z trzema rodzajami i 24 gatunkami. Przedstawiciele podrodziny występują w południowej i środkowej Afryce, w tym na Madagaskarze oraz na Półwyspie Arabskim (jeden gatunek). Drzewa z rodzajów Brachylaena i Tarchonanthus dostarczają cenionego drewna.

Morfologia 
Rośliny zielne, ale też krzewy i niewielkie drzewa. Liście skrętoległe. Kwiaty zebrane w koszyczki w plemieniu Oldenburgieae składające się z setek kwiatów, u Tarchonantheae – z poniżej 30. Słupek jest nieco rozdęty w górnej części, z dwoma krótkimi ramionami, na końcach zaokrąglonych.

Systematyka 
Pierwotnie oba zaliczane tu plemiona włączone zostały przez Panero i Funk w 2002 do szeroko ujmowanej podrodziny Carduoideae. Dalsze analizy filogenetyczne wykazały, że stanowią one odrębny klad, wcześniej oddzielony na gradzie stanowiącym rodzinę astrowatych. Oba plemiona w randze podrodziny wyróżnione zostały na Angiosperm Phylogeny Website, ale w ujęciu The International Compositae Alliance wciąż utrzymywane są w obrębie Carduoideae.
 Pozycja systematyczna

 Podział systematyczny podrodziny

Plemię Oldenburgieae S.Ortiz
 Oldenburgia Less.

Plemię Tarchonantheae Kostel.
 Brachylaena R.Br.
 Tarchonanthus L.

Przypisy 

Astrowate